Di seguito una lista di asteroidi dal numero 422001 al 423000 con data di scoperta e scopritore.

422001-422100 

|-
|422001 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422002 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422003 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422004 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422005 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422006 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422007 - ||  ||  || NEAT
|-
|422008 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422009 - ||  ||  || NEAT
|-
|422010 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422012 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422013 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422014 - ||  ||  || NEAT
|-
|422015 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422016 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422017 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422018 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|422019 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422020 - ||  ||  || NEAT
|-
|422021 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422022 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422023 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422024 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422025 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422026 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422027 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422028 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422029 - ||  ||  || NEAT
|-
|422030 - ||  ||  || NEAT
|-
|422031 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422032 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422033 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422034 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422035 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422036 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422037 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422038 - ||  ||  || NEAT
|-
|422039 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422040 - ||  ||  || NEAT
|-
|422041 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422042 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422044 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422045 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422046 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422047 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422048 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422049 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422050 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422051 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422052 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422053 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422054 - ||  ||  || Wiegert, P. A.
|-
|422055 - ||  ||  || NEAT
|-
|422056 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422057 - ||  ||  || NEAT
|-
|422058 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422059 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422060 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422061 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422062 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422063 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422064 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422065 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422066 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422069 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422070 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422071 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422072 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422073 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422074 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422075 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422076 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422077 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422078 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422079 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422080 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422081 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422083 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422084 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422085 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422086 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422088 - ||  ||  || NEAT
|-
|422089 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422091 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422092 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422093 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422094 - ||  ||  || NEAT
|-
|422095 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422096 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422097 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422098 - ||  ||  || WISE
|-
|422099 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422100 - ||  ||  || Spacewatch
|}

422101-422200 

|-
|422101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422102 - ||  ||  || WISE
|-
|422103 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422105 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422106 - ||  ||  || NEAT
|-
|422107 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422108 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422109 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422110 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422111 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422112 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422114 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422115 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422116 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422117 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422118 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422119 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422120 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422121 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422122 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422123 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422124 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422125 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422126 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422127 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422128 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422129 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422130 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422131 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422132 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422133 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422134 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422135 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422136 - ||  ||  || CSS
|-
|422137 - ||  ||  || NEAT
|-
|422138 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422139 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422140 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422141 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422143 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422144 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422145 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|422146 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422147 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422148 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422149 - ||  ||  || WISE
|-
|422150 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422151 - ||  ||  || CSS
|-
|422152 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422153 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422154 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422155 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422156 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422157 - ||  ||  || CSS
|-
|422158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422160 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422161 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422162 - ||  ||  || CSS
|-
|422163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422164 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422165 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422166 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422167 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422168 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422169 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422170 - ||  ||  || WISE
|-
|422171 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422172 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422173 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422174 - ||  ||  || CSS
|-
|422175 - ||  ||  || WISE
|-
|422176 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422177 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422178 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422179 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422180 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422181 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422182 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422183 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422184 - ||  ||  || NEAT
|-
|422185 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422186 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422187 - ||  ||  || CSS
|-
|422188 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422189 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422190 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422191 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422192 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422193 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422194 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422195 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422196 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422197 - ||  ||  || Collander-Brown, S., Fitzsimmons, A.
|-
|422198 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422199 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422200 - ||  ||  || Spacewatch
|}

422201-422300 

|-
|422201 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422203 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422205 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422206 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422207 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422209 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422211 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422212 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422213 - ||  ||  || CSS
|-
|422214 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422215 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422216 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422217 - ||  ||  || CINEOS
|-
|422218 - ||  ||  || NEAT
|-
|422219 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422220 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422221 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422222 - ||  ||  || NEAT
|-
|422223 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422224 - ||  ||  || NEAT
|-
|422225 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422226 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422227 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422228 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422229 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422230 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422231 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422232 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|422233 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422234 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422235 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422236 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422237 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|422238 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422239 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422241 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422242 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422243 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422245 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422246 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422247 - ||  ||  || NEAT
|-
|422248 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422249 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422250 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422251 - ||  ||  || WISE
|-
|422252 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422253 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422254 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422255 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422256 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422257 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422258 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422260 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422261 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422262 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422263 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|422264 - ||  ||  || NEAT
|-
|422265 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|422266 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422267 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422268 - ||  ||  || NEAT
|-
|422269 - ||  ||  || CSS
|-
|422270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422271 - ||  ||  || NEAT
|-
|422272 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422273 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422274 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422275 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422276 - ||  ||  || NEAT
|-
|422277 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422278 - ||  ||  || NEAT
|-
|422279 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422280 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422281 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422282 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422284 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422285 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422286 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422287 - ||  ||  || CSS
|-
|422288 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422289 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422290 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422291 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422292 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422293 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422295 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422296 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422297 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422298 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422299 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422300 - ||  ||  || CINEOS
|}

422301-422400 

|-
|422301 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422302 - ||  ||  || CINEOS
|-
|422303 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422304 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422305 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422306 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422309 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422310 - ||  ||  || ODAS
|-
|422311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422312 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422313 - ||  ||  || WISE
|-
|422314 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422315 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422316 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422317 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422318 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422319 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422320 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422322 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422323 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422324 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422325 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422328 - ||  ||  || NEAT
|-
|422329 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422333 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|422334 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422335 - ||  ||  || WISE
|-
|422336 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422337 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422338 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422339 - ||  ||  || NEAT
|-
|422340 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422341 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422342 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422343 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422344 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422345 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422346 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422347 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422348 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422350 - ||  ||  || NEAT
|-
|422351 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422352 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422353 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422354 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422355 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422356 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422357 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422359 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422360 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422361 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422362 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422363 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422364 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422365 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422366 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422367 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422368 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|422369 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422371 - ||  ||  || ODAS
|-
|422372 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422374 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422375 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422376 - ||  ||  || NEAT
|-
|422377 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422378 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|422379 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422380 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422381 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422382 - ||  ||  || NEAT
|-
|422383 - ||  ||  || CSS
|-
|422384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422385 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422386 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422387 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422388 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422389 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422391 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422393 - ||  ||  || ODAS
|-
|422394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422395 - ||  ||  || NEAT
|-
|422396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422398 - ||  ||  || ADAS
|-
|422399 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422400 - ||  ||  || PMO NEO Survey Program
|}

422401-422500 

|-
|422401 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422402 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422403 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422405 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422407 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422408 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422409 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422410 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422411 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422412 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422413 - ||  ||  || CSS
|-
|422414 - ||  ||  || CSS
|-
|422415 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422416 - ||  ||  || Wasserman, L. H.
|-
|422417 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422418 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422419 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|422420 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422421 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422423 - ||  ||  || NEAT
|-
|422424 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422425 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422426 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422428 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422432 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422433 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422436 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422437 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422438 - ||  ||  || CSS
|-
|422439 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422440 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422441 - ||  ||  || NEAT
|-
|422442 - ||  ||  || NEAT
|-
|422443 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422444 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|422445 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422446 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422447 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422448 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422452 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422454 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422455 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422456 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422458 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422459 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422461 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422462 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422463 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422465 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422466 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422467 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422468 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422469 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422470 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422471 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422472 - ||  ||  || Gladman, B.
|-
|422473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422474 - ||  ||  || NEAT
|-
|422475 - ||  ||  || CSS
|-
|422476 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422477 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422478 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422479 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422481 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422482 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422483 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422484 - ||  ||  || NEAT
|-
|422485 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422486 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422488 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422489 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422491 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422492 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422493 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422494 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422496 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422497 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422498 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422499 - ||  ||  || CSS
|-
|422500 - ||  ||  || Spacewatch
|}

422501-422600 

|-
|422501 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422502 - ||  ||  || WISE
|-
|422503 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422504 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422505 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422506 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422507 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422508 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422509 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422510 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422511 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422512 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422513 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422514 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422515 - ||  ||  || NEAT
|-
|422516 - ||  ||  || NEAT
|-
|422517 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422518 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422519 - ||  ||  || CSS
|-
|422520 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422521 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422522 - ||  ||  || CSS
|-
|422523 - ||  ||  || CINEOS
|-
|422524 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422525 - ||  ||  || CSS
|-
|422526 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422527 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422529 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422530 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422531 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422532 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422533 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422534 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422535 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422536 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422537 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422538 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422539 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422540 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422541 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422542 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422543 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422544 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422546 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422547 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422549 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|422550 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422551 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422552 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422554 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422555 - ||  ||  || NEAT
|-
|422556 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422557 - ||  ||  || WISE
|-
|422558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422560 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|422561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422562 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422563 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422564 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422567 - ||  ||  || NEAT
|-
|422568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422571 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422575 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422576 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422577 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422578 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422580 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|422581 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422583 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422585 - ||  ||  || NEAT
|-
|422586 - ||  ||  || NEAT
|-
|422587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422588 - ||  ||  || WISE
|-
|422589 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422591 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422592 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422593 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422594 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422595 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422596 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422597 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422598 - ||  ||  || WISE
|-
|422599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422600 - ||  ||  || Spacewatch
|}

422601-422700 

|-
|422601 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422602 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422604 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422605 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422606 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422607 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422608 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422609 - ||  ||  || CSS
|-
|422610 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422611 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422612 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422614 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422615 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422616 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422617 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422618 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422619 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422620 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422621 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422624 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422625 - ||  ||  || CSS
|-
|422626 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|422627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422630 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|422631 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|422632 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|422633 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|422634 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|422635 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|422636 - ||  ||  || van Houten, C. J., van Houten-Groeneveld, I., Gehrels, T.
|-
|422637 - ||  ||  || Shoemaker, C. S.
|-
|422638 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422639 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422640 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422642 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422650 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422651 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422652 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422653 - ||  ||  || NEAT
|-
|422654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422656 - ||  ||  || Galad, A., Pravda, A.
|-
|422657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422659 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422660 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422661 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422662 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422663 - ||  ||  || CSS
|-
|422664 - ||  ||  || Sarounova, L.
|-
|422665 - ||  ||  || CSS
|-
|422666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422669 - ||  ||  || CSS
|-
|422670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422675 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422676 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422677 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422681 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422682 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422684 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422686 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422687 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422688 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422689 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422690 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422691 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422692 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422693 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422694 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422697 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|422698 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422699 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422700 - ||  ||  || Kusnirak, P., Pravec, P.
|}

422701-422800 

|-
|422701 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422702 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422703 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422704 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422705 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422706 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422708 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422709 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422710 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422711 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422712 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422715 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422716 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422717 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422718 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422722 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422723 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422724 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422727 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422728 - ||  ||  || NEAT
|-
|422729 - ||  ||  || NEAT
|-
|422730 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422731 - ||  ||  || NEAT
|-
|422732 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422733 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422734 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422735 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422736 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422737 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422738 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422739 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422740 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422742 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422743 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422744 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422745 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422747 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422748 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422749 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422750 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422751 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|422752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422753 - ||  ||  || NEAT
|-
|422754 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422756 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422757 - ||  ||  || NEAT
|-
|422758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422759 - ||  ||  || NEAT
|-
|422760 - ||  ||  || NEAT
|-
|422761 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422762 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422763 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422764 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422765 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422766 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422767 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422768 - ||  ||  || NEAT
|-
|422769 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422771 - ||  ||  || NEAT
|-
|422772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422773 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422774 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422775 - ||  ||  || NEAT
|-
|422776 - ||  ||  || NEAT
|-
|422777 - ||  ||  || NEAT
|-
|422778 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422779 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422780 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422782 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422784 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422785 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422786 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422787 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422789 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422790 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422791 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422792 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422793 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422794 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422797 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422800 - ||  ||  || LINEAR
|}

422801-422900 

|-
|422801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422803 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422804 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422805 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422808 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422809 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422812 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422813 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422814 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422815 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422816 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422818 - ||  ||  || NEAT
|-
|422819 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422820 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|422821 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422822 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422823 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422827 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422828 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422829 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422830 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422831 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422832 - ||  ||  || NEAT
|-
|422833 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|422834 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422835 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422836 - ||  ||  || NEAT
|-
|422837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422838 - ||  ||  || NEAT
|-
|422839 - ||  ||  || NEAT
|-
|422840 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422841 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422843 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422844 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422845 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422846 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422847 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422848 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422849 - ||  ||  || NEAT
|-
|422850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422851 - ||  ||  || NEAT
|-
|422852 - ||  ||  || NEAT
|-
|422853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422854 - ||  ||  || NEAT
|-
|422855 - ||  ||  || NEAT
|-
|422856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422857 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422858 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422859 - ||  ||  || NEAT
|-
|422860 - ||  ||  || NEAT
|-
|422861 - ||  ||  || NEAT
|-
|422862 - ||  ||  || NEAT
|-
|422863 - ||  ||  || NEAT
|-
|422864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422867 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422868 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|422869 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|422870 - ||  ||  || NEAT
|-
|422871 - ||  ||  || NEAT
|-
|422872 - ||  ||  || NEAT
|-
|422873 - ||  ||  || NEAT
|-
|422874 - ||  ||  || NEAT
|-
|422875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422877 - ||  ||  || NEAT
|-
|422878 - ||  ||  || NEAT
|-
|422879 - ||  ||  || NEAT
|-
|422880 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422881 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|422882 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|422883 - ||  ||  || NEAT
|-
|422884 - ||  ||  || NEAT
|-
|422885 - ||  ||  || NEAT
|-
|422886 - ||  ||  || NEAT
|-
|422887 - ||  ||  || NEAT
|-
|422888 - ||  ||  || NEAT
|-
|422889 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422890 - ||  ||  || NEAT
|-
|422891 - ||  ||  || NEAT
|-
|422892 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422893 - ||  ||  || NEAT
|-
|422894 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422895 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422896 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422897 - ||  ||  || NEAT
|-
|422898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422899 - ||  ||  || NEAT
|-
|422900 - ||  ||  || NEAT
|}

422901-423000 

|-
|422901 - ||  ||  || NEAT
|-
|422902 - ||  ||  || NEAT
|-
|422903 - ||  ||  || NEAT
|-
|422904 - ||  ||  || NEAT
|-
|422905 - ||  ||  || NEAT
|-
|422906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422907 - ||  ||  || NEAT
|-
|422908 - ||  ||  || NEAT
|-
|422909 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422910 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|422911 - ||  ||  || NEAT
|-
|422912 - ||  ||  || NEAT
|-
|422913 - ||  ||  || NEAT
|-
|422914 - ||  ||  || NEAT
|-
|422915 - ||  ||  || NEAT
|-
|422916 - ||  ||  || NEAT
|-
|422917 - ||  ||  || NEAT
|-
|422918 - ||  ||  || NEAT
|-
|422919 - ||  ||  || NEAT
|-
|422920 - ||  ||  || NEAT
|-
|422921 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422922 - ||  ||  || NEAT
|-
|422923 - ||  ||  || NEAT
|-
|422924 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422925 - ||  ||  || NEAT
|-
|422926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422927 - ||  ||  || NEAT
|-
|422928 - ||  ||  || NEAT
|-
|422929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422931 - ||  ||  || CINEOS
|-
|422932 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422934 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422935 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422936 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422937 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422938 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422940 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422941 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422942 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422943 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422944 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422945 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422946 - ||  ||  || NEAT
|-
|422947 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422948 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|422949 - ||  ||  || NEAT
|-
|422950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422951 - ||  ||  || NEAT
|-
|422952 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422953 - ||  ||  || NEAT
|-
|422954 - ||  ||  || NEAT
|-
|422955 - ||  ||  || NEAT
|-
|422956 - ||  ||  || NEAT
|-
|422957 - ||  ||  || NEAT
|-
|422958 - ||  ||  || NEAT
|-
|422959 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422960 - ||  ||  || NEAT
|-
|422961 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422962 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|422963 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422964 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422966 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422967 - ||  ||  || NEAT
|-
|422968 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422970 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422974 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422975 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422976 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422978 - ||  ||  || CINEOS
|-
|422979 - ||  ||  || Gilmore, A. C., Kilmartin, P. M.
|-
|422980 - ||  ||  || NEAT
|-
|422981 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|422982 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422984 - ||  ||  || NEAT
|-
|422985 - ||  ||  || NEAT
|-
|422986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422987 - ||  ||  || LINEAR
|-
|422988 - ||  ||  || NEAT
|-
|422989 - ||  ||  || NEAT
|-
|422990 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|422994 - ||  ||  || CINEOS
|-
|422995 - ||  ||  || CINEOS
|-
|422996 - ||  ||  || CINEOS
|-
|422997 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422998 - ||  ||  || LONEOS
|-
|422999 - ||  ||  || LINEAR
|-
|423000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 
 

0422001